Арка́дий Васи́льев: Васильев, Аркадий Александрович (1930—2012) — советский государственный деятель, председатель СМ Марийской АССР.
 Васильев, Аркадий Иванович (?—?) — Георгиевский кавалер (31 июля 1877).